Са́вченко — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Савченко, Александра Яковлевна (1942—2020) — советский и украинский педагог.
 
 Савченко, Алёна Валентиновна (род. 1984) — украино-немецкая фигуристка.
 Савченко, Алла Борисовна (род. 1934) — российская артистка балета, хореограф и балетный педагог.
 Савченко, Анастасия Васильевна (род. 1989) — российская прыгунья с шестом.
 
 Савченко, Андрей Владимирович (род. 1994) — украинский футболист.
 Савченко, Антон Севастьянович (1912—1945) — полный кавалер Ордена Славы.
 Савченко, Аполлон Андреевич (1907—1982) — советский государственный деятель.
 Савченко, Аркадий Маркович (1936—2004) — советский и белорусский оперный певец.

Б

В 
 
 
 
 
 Савченко, Владислав Владимирович (род. 1982) — украинский футболист.

Г 
 
 Савченко, Глеб (танцор) (род. 1983) — российский танцор, хореограф и модель.
 Савченко, Григорий Ефимович (1919—1979) — Герой Социалистического Труда.

Д

Е

И

К—Я 
 Савченко, Кузьма Демьянович (1873—1952) — революционер, партийный деятель, председатель Смоленского губисполкома.
 Савченко, Лидия Васильевна (1936—2011) — актриса Московского драматического театра им. Станиславского.
 Савченко, Лидия Филипповна (1922—2000) — награждённая медалью Флоренс Найтингейл.
 Савченко, Мария Харитоновна (1913—2005) — новатор колхозного производства, дважды Герой Социалистического Труда.
 Савченко, Марк Романович (1932—2009) — российский архитектор, теоретик архитектуры.
 
 Савченко, Надежда Викторовна (род. 1981) — лётчица, Депутат Верховной рады Украины, Герой Украины.
 Савченко, Наталья Петровна (род. 1954) — российская актриса.
 
 Савченко, Оксана Владимировна (род. 1990) — российская спортсменка-паралимпиец.
 
 
 Савченко, Пауль Павлович (род. 1992) — казахстанский и немецкий хоккеист с мячом.
 Савченко, Роман Викторович (род. 1988) — казахстанский хоккеист.
 Савченко, Светлана Борисовна (род. 1965) — депутат Государственной думы.
 
 Савченко, Симон Фёдорович (псевдоним: С. Бельский; 1883—1917) — русский писатель и журналист.
 Савченко, Станислав (род. 1967) — украинский шахматист.
 Савченко, Степан Владимирович (1889—1942) — украинский советский литературовед, переводчик, этнограф.
 Савченко, Татьяна Устимовна (1926—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Савченко, Феодосий Родионович (1902—1942) — советский партизан Великой Отечественной войны.
 Савченко, Филипп Андреевич (род. 1991) — российский хоккеист.

Двойные фамилии 
 Савченко-Бельский, Владимир Александрович (1867—1955) — генерал-хорунжий Украинского державного флота УНР.
 Савченко-Нейланд, Лариса Ивановна (род. 1966) — советская и латвийская теннисистка, тренер.

Топоним 
 Савченко — хутор в Краснояружском районе Белгородской области.
 Савченко — хутор в Мясниковском районе Ростовской области.

См. также